Il doppio del Paris Open 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

John McEnroe e Patrick McEnroe erano i detentori del titolo. John McEnroe non ha partecipato. Patrick McEnroe ha fatto coppia con Richey Reneberg, ma ha perso nel 2º turno.

Byron Black e Jonathan Stark hanno battuto in finale 4–6, 7–5, 6–2 Tom Nijssen e Cyril Suk.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (secondo turno)
 Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (secondo turno)

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali) 
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (secondo turno) 
 Ken Flach /  Rick Leach (secondo turno) 
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Paris Open 1993